Чемпионат Канады по кёрлингу среди смешанных пар 2018 () состоялся с 28 марта по 1 апреля 2018 года в городе Ледюк (провинция Альберта). Чемпионат проводился в 6-й раз.

Команда-победитель чемпионата получала право представлять Канаду как её смешанная парная сборная («Команда Канады», ) на чемпионате мира 2018, который прошёл в апреле 2018 в Летбридже (провинция Альберта, Канада).

В чемпионате участвовали 32 команды.

Победителями чемпионата (в 1-й раз в своей истории) стала команда Лора Крокер / Кирк Майерс, победившая в финале команду Кадриана Сагайдак / Колтон Лотт. Бронзовые медали завоевали проигравшие в полуфиналах команды Челси Кэри / Colin Hodgson и Джоанн Кортни / Рид Карразерс.

Формат турнира 
На первом, групповом этапе () команды разбиваются на 4 группы по 8 команд и играют по круговой системе в один круг. Три лучшие команды из каждой группы выходят во второй этап, плей-офф. На этапе плей-офф, проводимом по олимпийской системе, в первом «раунде 12 команд» () встречаются команды, занявшие на групповом этапе 2-е и 3-е места. Победители «раунда 12 команд» выходят в четвертьфиналы, где встречаются с командами, занявшими в группах 1-е место. Победители четвертьфиналов встречаются в полуфиналах, победители полуфиналов — в финале. Матч за 3-е место не проводится.

Команды 
В чемпионате участвовали следующие команды:

Чемпионы провинций и территорий

Остальные команды

Результаты соревнований 
Время начала матчей указано по UTC-7.

Групповой этап 

 Проходят в плей-офф напрямую в четвертьфиналы
 Проходят в плей-офф в «раунд 12 команд» (1/8 финала)

Плей-офф

Итоговая классификация

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт чемпионата

См. также 
 Чемпионат Канады по кёрлингу среди мужчин 2018
 Чемпионат Канады по кёрлингу среди женщин 2018
 Чемпионат Канады по кёрлингу среди смешанных команд 2018
 Чемпионат Канады по кёрлингу среди юниоров 2018

Спорт в Канаде в 2018 году
Спортивные соревнования в Альберте
Чемпионаты Канады по кёрлингу среди смешанных пар
Март 2018 года
Апрель 2018 года